Karlburg steht für:
 Karlburg, einen Stadtteil von Karlstadt im Landkreis Main-Spessart in Bayern
 einen Stadtteil der slowakischen Hauptstadt Bratislava, siehe Rusovce 
 ein Schloss im Stadtteil Rusovce in Bratislava, siehe Schloss Karlburg

Siehe auch 
Karlsburg